Ponciano puede referirse a:

  Iglesia católica
 Ponciano, 18.º papa de la Iglesia católica.
 Ponciano el Africano, obispo africano de mediados del siglo VI D.C.

 
 Ponciano, parroquia urbana del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador).

  
 Ponciano Corral Acosta, militar y político, Presidente de La República de facto (1855).